The Farmer's Daughter (1928), een Amerikaanse film uit 1928 van Arthur Rosson
 The Farmer's Daughter (1940), een Amerikaanse film uit 1940 van James P. Hogan
 The Farmer's Daughter (1947), een Amerikaanse film uit 1947 van H.C. Potter
 The Farmer's Daughter (1962), een Amerikaanse film uit 1962 van Fielder Cook
 The Farmer's Daughter (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie